Рафаел Надал је освојио турнир. У финалу је победио Новака Ђоковића резултатом 6:2, 7:5.

Носиоци

 Роџер Федерер (друго коло)
 'Рафаел Надал (победник)
 Енди Родик (полуфиналиста) Николај Давиденко (четврто коло) Фернандо Гонзалез (четврто коло) Џејмс Блејк (треће коло) Томи Робредо (друго коло) Иван Љубичић (четвртфиналиста) Томи Хас (четвртфиналиста) Давид Налбандијан (четврто коло) 
 Томаш Бердих (друго коло) Новак Ђоковић (финалиста) Енди Мари (полуфиналиста) Давид Ферер (четвртфиналиста) 
 Ришар Гаске (четврто коло) Михаил Јужни (друго коло)''

<ol start="17">
 Маркос Багдатис (друго коло)
 Јарко Нијеминен (треће коло)
 Лејтон Хјуит (друго коло)
 Дмитриј Турсунов (друго коло) 
 Марди Фиш (друго коло) 
 Хуан Карлос Фереро (четврто коло) 
 Марат Сафин (друго коло) 
 Доминик Хрбати (друго коло)
 Радек Штјепанек (друго коло) 
 Робин Седерлинг (треће коло)
 Јирген Мелцер (друго коло)
 Агустин Каљери (друго коло)
 Хуан Игнасио Чела (четвртфиналиста)
 Николас Алмагро (друго коло)
 Фернандо Вердаско (треће коло)
 Оливије Рохус (треће коло)

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Доња половина

Група 5

Група 6

Група 7

Група 8

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Отворено првенство Индијан Велса 2007.
Отворено првенство Индијан Велса – мушкарци појединачно